

Patronyme 

 Alex Debón (1976-), pilote de vitesse moto espagnol.
 Edmond Debon (1846-1922), peintre français.
 François-Hippolyte Debon (1807-1872), peintre français. 
 Marie-Ange Debon (1965-), une dirigeante d'entreprise française.
 Nicolas Debon (1968-), dessinateur et scénariste de bande dessinée et de livres jeunesse.

Entreprise 
 Magnat-Debon, constructeur de motos et de vélos français, actif de 1893 à 1962.

Voir aussi